Jonnathan Tafra Quitral (8. kolovoza, 1983.) je čileanski kanuist hrvatskog podrijetla.

Sudionik je OI 2004., u natjecanju 1000 m samci.

Bio je 5. u prvoj trci s vremenom 4:04.402, izborivši poluzavršnicu. U njoj je bio osmi, s 4:22.644, čime je ispao iz daljnjeg natjecanja.

Čileanski športaši
Hrvati u Čileu
Kajakaši i kanuisti